Tate est un patronyme anglo-saxon.

Patronyme 

 Alan Tate (1982-), footballeur anglais ;
 Buddy Tate (1913–2001), saxophoniste et clarinettiste américain de jazz ;
 Catherine Tate (1968-), actrice britannique ;
 Darren Tate (1972-), disc-jockey britannique ;
 George Henry Hamilton Tate (1894–1953), zoologiste américain d'origine britannique ;
 Georges Tate (1943-2009), professeur d'histoire ancienne et d'archéologie ;
 Grady Tate (1932-2017), batteur et chanteur américain de jazz ;
 Henry Tate (1819–1899), industriel et mécène britannique ;
 Howard Tate (1939-2011), chanteur et auteur américain de Soul ;
 Jeffrey Tate (1943–2017), chef d'orchestre britannique ;
 John Tate (mathématicien) (1925-2019), mathématicien américain ;
 John Tate (boxeur) (1955–1998), boxeur américain ;
 Larenz Tate (1975-), acteur et réalisateur américain ;
 Miesha Tate (1986-), pratiquante américaine d'arts martiaux mixtes ;
 Nahum Tate (1652–1715), poète anglo-irlandais ;
 Nick Tate (1942 - ), acteur australien ;
  (1840–1901), botaniste et géologue britannique ayant vécu en Australie ;
 Sharon Tate (1943–1969), actrice américaine ;
 William Tate, aventurier américain.

Prénom

Musées 
 Tate, un réseau de musées fondé à Londres par Henry Tate, comprenant :
 La Tate Britain, nouveau nom du musée d'origine ;
 La Tate Modern, vouée à l'art moderne et contemporain ;
 La Tate Liverpool, à Liverpool ;
 La Tate St Ives, à St Ives, en Cornouailles.

Toponyme 

 , une ville de Géorgie (États-Unis) ;
 , maison historique de Caroline du Nord ;
 , maison historique de Caroline du Nord ;
 , maison historique de Géorgie (États-Unis) ;
 , maison historique du Maine (États-Unis).

Sciences 
 En mathématiques, le corps de Tate ;
 En physique, la loi de Tate.

Titres 

 Little Man Tate, titre original du film Le Petit Homme, film américain sorti en 1991 ;
 , une série télévisée américaine de 1960.

Divers 
 , groupe de musique britannique.
 Ashton-Tate, éditeur américain de logiciel.

Patronyme anglais
Homonymie de monument